Oumar Sissoko (Montreuil, 13 de setembro de 1987) é um futebolista francês naturalizado maliano que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo Fréjus Saint-Raphaël.

Seleção nacional 
Oumar Sissoko representou o elenco da Seleção Malinesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2017.

Títulos 
 Mali
 Campeonato Africano das Nações: 2012 - 2º Lugar

Ligações externas
Perfil em  Ogol

Futebolistas do Football Club de Metz
Futebolistas do Athletic Club Ajaccien
Futebolistas do Mali
Goleiros do Mali
Jogadores da Seleção Malinesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2017